2. Zagrebačka liga u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Gradu Zagrebu, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 10 klubova, a ligu je osvojila momčad Brezovice.

Ljestvica 

Horvati 1975 odustali nakon jesenskog dijela prvenstva.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 9. kolo) i trećem (19. – 27. kolo) dijelu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Izvori:

Poveznice 
 Zagrebački nogometni savez
 zns.hr, 2. ŽNL (2. Zagrebačka liga) 
 2. Zagrebačka liga
 3. Zagrebačka liga 2016./17.
 Kup Zagrebačkog nogometnog saveza 2016./17.

Izvori 
 
 zns.hr, Nogomet - službeno glasilo ZNS-a, br. 18, god. 2017., objavljeno i preuzeto 14. lipnja 2017.
 zns.hr, 2. Zagrebačka lga 2016./17., rezultati 27. kola i konačna ljestvica, preuzeto 14. lipnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
  

2016-17
Zagreb-2